Erica Jong – scrittrice, saggista e poetessa statunitense
 Jong Chol-min – calciatore nordcoreano
 Jong Il-gwan – calciatore nordcoreano
 Jong Kwang-sok – calciatore nordcoreano
 Jong Song-ok – ex maratoneta nordcoreana
 Jong Su-hyok – calciatore nordcoreano
 Jong Tae-se – calciatore nordcoreano
 Jong Yeu-Jeng – ex giocatore di baseball taiwanese

Pagine correlate
De Jong